Grisolles (Aisne)
 Grisolles (Tarn-et-Garonne)